Drasche-Wartinberg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Drasche-Wartinberg (1811–1880), österreichischer Unternehmer
 Richard von Drasche-Wartinberg (1850–1923), österreichischer Asienforscher, Industrieller und Maler